Xenomugil thoburni – gatunek ryby z rodziny mugilowatych (Mugilidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Xenomugil.

Przypisy 

Mugilokształtne
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1896 roku